Charles Doyère (1858-1929) : ingénieur maritime français;
 Louis Michel François Doyère (1811-1863) : zoologiste et agronome français.